Патрисия Рейес Спиндола (; ) — мексиканская актриса, режиссёр и продюсер, трижды лауреат высшей мексиканской кинопремии «Ариэль». Рост — 165 см. Она за свою карьеру сыграла более семидесяти ролей в испаноязычных кинофильмах, а также нескольких десятках теленовелл. В 2015 году она дебютировала на американском телевидении с ролью в сериале AMC «Бойтесь ходячих мертвецов».

Жизнь и карьера 
Родилась в Оахаке. Она дебютировала в 1974 году в фильме «Владетель Осанто». На её счету более ста ролей, включая актёрские, режиссёрские и продюсерские работы.

Фильмография

Актриса

Сериалы 
 * 2015 — Бойтесь ходячих мертвецов — Грисельда Саласар (4 эпизода)

Свыше 2-х сезонов 
 1985—2007 — Женщина, случаи из реальной жизни (6 эпизодов, 1994—2004)
 2008- — Женщины-убийцы (3 сезона) — Кармен

Televisa 
 1983 — Измена — Лидия
 1983 — Проклятие — Теодора
 1985 — Биянка Видаль — Кирила
 1986-1990 — Отмеченное время
 1988 — Странное возвращение Дианы Саласар — Хиордана
 1989-1991 — Тереса — Хосефина
 1990 — В собственном теле — Тота де Ортега
 1992 — Треугольник — Вирхиния Гранадос
 1994 — Полёт орлицы — Петрона Мори
 1996 — Зажжёный факел — донья Хуана де Фонсеррада
 1996 — Синие дали — Марта
 1997 — Мария Исабель — Мануэла
 1997 — Ад в маленьком городке — Мартина
 1999 — Мальчик, пришедший с моря — Альберта Гримес
 2001 — Злоумышленница — Рената де Веларде
 2001-2002 — Страсти по Саломее — Манола.
 2003 — Немного блошек — Грисельда.
 2003-2004 — Ночная Марианна — Мария Лола
 2004-2005 — Невинность — Клотильде
 2005-2007 — Мачеха — Вентурина Гарсия
 2006-2007 — Самая прекрасная дурнушка — Томаса Мора
 2007 — 13 страхов — соседка
 2007-2008 — Секс и другие секреты — адвокат
 2007-2008 — Огонь в крови — Кинтана
 2008-2009 — Терминал — Абуэла
 2009-2012 — Мы все к чему-то привязаны (2 сезона)
 2010 — Сакатильо, место в твоём сердце — Фредесвинда Карретас
 2010-2012 — Герои севера — донья Олегария
 2010 — Рафаэла — Каридад
 2014 — Цвет страсти — Тринидад

Фильмы

Короткометражные 
 2008 — Я — моя мать — Клара

Полнометражные 
 1974 — Владетель Осанто
 1975 — Дом на юге — Мария
 1976 — События на руднике Марусиа — Роса
 1976 — Возвращение человека по имени Конь — Грей Тхорн (США)
 1978 — Педро Парамо — Эдувихес Диада
 1978 — Дети Санчеса
 1979 — Возвращение Аурелио
 1981 — Теперь мы должны победить
 1981 — Портрет замужней женщины — Луиса
 1987 — Убийство на площади Гарибальди
 1991 — Женщина из порта — Томаса
 1994 — Царица ночи — Луча Рейес
 1996 — Кроваво-красный — Сестра Руэлас
 1998 — Евангелие чудес — Микаэла
 1998 — Вне закона
 1999 — Полковнику никто не пишет — Хасинта
 2000 — Пока не наступит ночь — Мария Тереса Фрейе де Андраде
 2000 — Такова жизнь — Адела, крёстная мать
 2000 — Беда всех мужчин — Axe Face (не переводится)
 2002 — Фрида — Матильде Кало
 2002 — Порочный девственник — Ракель
 2005 — Между — госпожа Гонсалес
 2006 — Карнавал в Содоме — Эрендира
 2007 — Дурные привычки — мать Супериора
 2008 — Любовь по буквам — судья
 2008 — Мой тюремный двор — Аурора
 2008 — Сёстры по крови — мать Феликса
 2008 — Каждый человек грешен — Донита
 2009 — Ещё один мексиканец
 2010 — Чикогранде — Сандоваль
 2011 — По сердечным причинам — донья Рути
 2014 — Все мертвы — донья Росарио
 2015 — Быть или не быть — Вероника

Режиссёр

Сериалы

Свыше 2-х сезонов 
 2008 — Роза Гваделупе (4 сезона)

Televisa 
 2000 — Всегда буду любить тебя
 2001 — Злоумышленница (совместно с Беатрис Шеридан).
 2001—2002 — Страсти по Саломее (1-я часть; серии с 1-по 60).
 2012 — Девушка из поместья «"Ураган"»

Примечания 

Киноактрисы Мексики
Лауреаты премии «Ариэль» за лучшую женскую роль
Лауреаты премии «Ариэль» за лучшую женскую роль второго плана
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Преподаватели CEA